Соревнования по тяжёлой атлетике в рамках XXVII летних Олимпийских игр прошли с 16 по 26 сентября 2000 года в Сиднее. Впервые в истории Олимпийских игр награды в этом виде спорта разыграли женщины.

Первой в истории олимпийской чемпионкой по тяжёлой атлетике стала американка Тара Нотт, победившая в категории до 48 кг (золото к ней перешло после дисквалификации из-за допинга болгарской спортсменки Изабелы Драгневой). В категории до 75 кг победила Мария Исабель Уррутия и принесла Колумбии первое золото во всех видах спорта на Олимпийских играх.

Кроме Драгневой ещё два спортсмена из Болгарии и один армянский атлет были лишены наград за применение допинга — Иван Иванов (серебро в категории до 56 кг), Севдалин Минчев (бронза в категории до 62 кг) и  (бронза в категории свыше 105 кг).

Медалисты

Женщины

Мужчины

Командный зачёт 

Албания и Куба по разу занимали 5 место (2 очка), Австралия и Япония дважды занимали 6 место (2 очка), Латвия и Румыния по одному разу — 6 место (1 очко).

Результаты 
В скобках указан результат в рывке и толчке.

Женщины 

До 48 кг

И. Драгнева (Болгария), занявшая первое место с результатом 190,0 (85,0 + 105,0), была дисквалифицирована за употребление допинга.

До 53 кг

До 58 кг

До 63 кг 

До 69 кг 

До 75 кг 

Свыше 75 кг

Мужчины 
До 62 кг

С. Минчев (Болгария), занявший 3 место с результатом 317,5 (140,0 + 177,5), был дисквалифицирован за употребление допинга.

До 69 кг

До 77 кг

До 85 кг

До 94 кг

До 105 кг

Свыше 105 кг

  (Армения), занявший 3 место с результатом 465,0 (207,5 + 257,5), был дисквалифицирован за употребление допинга.

Ссылки 
 Weightlifting at the 2000 Sydney Summer Games  

2000 год в тяжёлой атлетике